Entisar Tower ist ein in Bau befindlicher Wolkenkratzer an der Sheikh Zayed Road in Dubai in den Vereinigten Arabischen Emiraten.

Das 570 Meter hohe Gebäude soll über 122 Stockwerke verfügen. Auf den ersten 100 Stockwerken sind Wohnungen und Büros geplant, die obersten 22 Stockwerke sind zur Nutzung durch ein Hotel vorgesehen. Die geplante Fertigstellung ist für das Jahr 2022 projektiert bei geschätzten Baukosten von 816 Millionen US-Dollar.

Weblinks

Einzelnachweise 

Hochhaus in Dubai
Bürogebäude in den Vereinigten Arabischen Emiraten
Hotelbau in Dubai